Ziegenhain kan syfta på:

 Ziegenhain (adelssläkt) – tysk adelssläkt

Geografi

Tyskland 

 Ziegenhain, Jena – en stadsdel i Jena i Thüringen, 
 Ziegenhain, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Ziegenhain, Schwalmstadt – en stadsdel i Schwalmstadt i Hessen,